Biografies: Lorena Gómez Pérez (Lleida, 1986), cantant catalana coneguda com a Lorena.
 Geografia:
 Lorena, regió de França.
 Lorena (Brasil), municipi brasiler de l'estat de São Paulo.
 Ducat de Baixa Lorena, jurisdicció feudal formada amb la part nord del ducat de Lotaríngia.
 Ducat d'Alta Lorena, jurisdicció feudal que va sorgir del repartiment del ducat de Lotaríngia el 959.
 Ducat de Lorena, estat independent durant la majoria del període entre 843 i 1739.
 Llinatge: Casa de Lorena, dinastia nobiliària.